Эспри́ Рекья́н (; 1788—1851) — французский ботаник, малаколог и палеонтолог.

Биография 
Эспри Рекьян родился 6 мая 1788 года в Авиньоне. С детства интересовался ботаникой, стал одним из первым ботаников, изучавших флору Корсики.

В 1809 году Рекьян стал директором Авиньонского ботанического сада. Рекьян занимался ботаническими и малакологическими исследованиями на горе Ванту. Он содержал один из крупнейших гербариев во Франции, включавший около 300 тысяч образцов растений, в 1840 году передал его обществу  наряду с образцами минералов и окаменелостей, чучелами животных, став его куратором. Коллекция получила название «».

29 мая 1851 года Эспри Рекьян скоропостижно скончался во время одной из ботанических экскурсий на Корсику.

Основной гербарий Рекьяна в настоящее время хранится в Музее Рекьяна в Авиньоне (AV). Письма Рекьяна хранятся в Музее Кальве. Переписка Рекьяна и Жана Батиста Мужо находится в Парижском музее естественной истории.

Некоторые научные работы

Роды и некоторые виды, названные в честь Э. Рекьяна 
 
 
  [≡ ]

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Микологи Франции
Ботаники XIX века
Малакологи Франции
Палеонтологи Франции
Палеонтологи XIX века